Heavy duty – metodologia di allenamento del culturismo
Heavy Duty – album degli Xtatik del 1997
Heavy Duty – brano musicale presente nell'album Defenders of the Faith dei Judas Priest